Bluthochzeit steht für:

 Pariser Bluthochzeit im Jahr 1572, siehe Bartholomäusnacht
 Magdeburger Hochzeit, die Vernichtung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg 1631
 Bluthochzeit (Lorca), Tragödie (1933) von Federico García Lorca
 Bluthochzeit (Fortner), Opernfassung (1957) von Lorcas Tragödie von Wolfgang Fortner
 Bluthochzeit (1978), Studioaufzeichnung von Lorcas Tragödie von Rolf Winkelgrund
 Bluthochzeit (1981), Filmfassung von Lorcas Tragödie von Carlos Saura
 Columbo: Bluthochzeit, Episode (1992) aus der Filmreihe Columbo
 Die Bluthochzeit, Spielfilm (2005) von Dominique Deruddere
 Tatort: Bluthochzeit, Fernsehfilm (2009) aus der Krimireihe Tatort

Siehe auch:
 Die Bluthochzeit der Castros, Stummfilm
 Blutige Hochzeit, Film von Claude Chabrol
 Blutige makedonische Hochzeit, Drama